Die folgende Tabelle zeigt den Ertrag an pflanzlichen Ölen pro Hektar, der aus gewöhnlichen Ölpflanzen für die Biodieselproduktion gewonnen werden kann.

Einzelnachweise 

Liste (Materialien)
Pflanzliche Fette und Öle